Адомаускас:
 Адомаускас, Людас (1880—1941) — литовский государственный деятель.
 Адомаускас, Саулюс (род. 1969) — литовский футболист.

Примечания